Вяземский 115-й пехотный полк
 115-й зенитный артиллерийский полк 18 мая 1944 года переформирован в 43-ю зенитную артиллерийскую бригаду ПВО
 115-й гвардейский истребительный Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского авиационный полк (115-й ГИАП) — базировался на аэродроме Какайды, в 1992 году передан Узбекистану, переименован в 61-й истребительный авиаполк (61-й ИАП).